Il pulviscolo è un termine che indica l'insieme numeroso di minuscole entità, in genere particelle finissime (polvere) sospese in un gas, e può essere riferito a:
Aerosol – sistema colloidale in cui un liquido o un solido sono dispersi in un gas
Particolato – insieme della polvere sospesa in atmosfera
Particolato carbonioso – particolato dovuto alla combustione di materiale organico
Pulviscolo radioattivo – l'insieme di particelle radioattive che in seguito a una esplosione nucleare ricadono a terra

Altri progetti